Ири́на Анато́льевна Во́стрикова () — российская легкоатлетка, специалистка по многоборьям. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в 1990-х годах, обладательница серебряной и бронзовой медалей чемпионатов Европы в помещении, победительница Кубка Европы в личном и командном зачётах, серебряная призёрка Универсиады, чемпионка и призёрка всероссийских первенств. Представляла Татарстан. Мастер спорта России международного класса. Ныне — тренер по лёгкой атлетике.

Биография 
Ирина Вострикова родилась 30 августа 1970 года в городе Нижнекамске Татарской АССР.

С раннего детства занималась гимнастикой, в лёгкую атлетику перешла в 1980 году в возрасте десяти лет. Выступала за Профсоюзы (Нижнекамск).

Впервые заявила о себе на взрослом всероссийском уровне в сезоне 1994 года, выиграв бронзовую медаль в семиборье на открытом чемпионате России во Владимире. Попав в состав российской национальной сборной, выступила на Кубке Европы в Лионе — заняла восьмое место в личном зачёте и помогла своим соотечественницам выиграть женский командный зачёт. Также представляла страну на Играх доброй воли в Санкт-Петербурге, где стала шестой.

В 1995 году взяла бронзу на зимнем чемпионате России в Челябинске и на летнем чемпионате России в Москве. На Кубке Европы в Хелмонде была четвёртой в личном первенстве и стала бронзовой призёркой командного первенства. Будучи студенткой, стартовала на Универсиаде в Фукуоке — расположилась в итоговом протоколе семиборья на шестой позиции.

В 1996 году в пятиборье выиграла серебряную медаль на зимнем чемпионате России в Липецке, уступив только Елене Лебеденко, тогда как на последовавшем чемпионате Европы в помещении в Стокгольме получила бронзу. На Кубке Европы в Лаге закрыла десятку сильнейших личного зачёта и с российской сборной заняла шестое место в командном зачёте.

В 1997 году стала бронзовой призёркой на зимнем чемпионате России в Липецке, с личным рекордом в 6390 очков одержала победу на летнем чемпионате России во Краснодаре. Выиграла личный и командный зачёты Кубка Европы в Оулу, завоевала серебряную медаль на Универсиаде в Катании. Принимала участие в чемпионате мира в Афинах — с результатом 6277 заняла здесь восьмое место.

На Кубке Европы 1998 года в Таллине завершила выступление досрочно.

В 1999 году на Кубке Европы в Праге была третьей в личном зачёте и вместе с соотечественницами выиграла командный зачёт. На чемпионате мира в Севилье с результатом 6153 заняла 13-е место.

В 2000 году побывала на чемпионате Европы в помещении в Генте, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в семиборье — уступила здесь только немке Карин Эртль.

За выдающиеся спортивные результаты удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Окончила экономический факультет Казанского университета. Впоследствии работала детским тренером по лёгкой атлетике.

Примечания 

Многоборцы России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Спортсмены Татарстана
Выпускники Казанского университета
Тренеры России по лёгкой атлетике